Lancaster är ett efternamn.

Personer med efternamnet
 Albert Lancaster (1849–1908), en belgisk meteorolog och bibliograf
 Alan Lancaster (1949–2021), en brittisk basist och ursprungsmedlem i boogierockbandet Status Quo
 Brett Lancaster (1979–), en professionell australisk tävlingscyklist
 Burt Lancaster (1913–1994), en amerikansk skådespelare, filmproducent och vid ett fall filmregissör
 James Lancaster (–1618), en engelsk sjöfarare och kolonialman
 Jon Lancaster (1988–), en brittisk racerförare
 Joseph Lancaster (1778–1838) brittisk pedagog och kväkare
 Nancy Lancaster (1897–1994),  en amerikansk-brittisk inredningsarkitekt
 Sarah Lancaster (1980–), en amerikansk skådespelerska
 Thomas av Lancaster, hertig av Clarence (1388–1421), tredje son till Henrik IV av England